За́падный мир:
 Западный мир (западная цивилизация) — совокупность культурных, политических и экономических признаков, объединяющих страны Северной Америки и Европы и выделяющих их на фоне других государств мира.
 «Западный мир» (; «Мир Дикого запада») — американский фантастический художественный фильм 1973 года, поставленный Майклом Крайтоном по собственному сценарию. 
 «Западный мир» (; «Мир Дикого Запада») — американский фантастический сериал телеканала HBO, премьера которого состоялась 2 октября 2016 года, адаптация одноимённого фильма.

См. также